La loi binomiale,
 La loi binomiale négative, 
 La transformation binomiale,
 Le nom binominal.